Die Abkürzung VJG steht für:

Vilniaus jėzuitų gimnazija, ein Gymnasium in Vilnius  
Verein für Jugend und Gemeinde 
Vorarlberger Juristische Gesellschaft

VJG